Schönlaub ist der Familienname folgender Personen:

 Fidelis Schönlaub (1805–1883), Bildhauer
 Hans Peter Schönlaub (* 1942), österreichischer Geologe und Paläontologe